Neusetz ist der Name folgender Orte:

 Neusetz (Dettelbach), Ortsteil von Dettelbach in Bayern

 Neusetz (Gemeinde Straden), Katastralgemeinde und Ortschaft von Straden, Steiermark